Болгарія

 Градец (Сливенська область)

Чехія

 Градец (Гавличкув-Брод)
 Градец (Плзень-південь)